AHB peut faire référence à :
  ;
 Advanced High-performance Bus, un bus informatique décrit par la norme AMBA.